Sävtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sävtjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (5,39 ha)
Sävtjärnen (Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun och Skinnskattebergs kommun,  (6,34 ha)
Lilla Sävtjärn, sjö i Årjängs kommun, 
Mellersta Sävtjärnet, sjö i Arvika kommun,  (4,5 ha)
Stora Sävtjärn, sjö i Årjängs kommun, 
Sävtjärnarna, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Sävtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Västra Sävtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Östra Sävtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Sävtjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Sävtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (10,6 ha)
Sävtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (9,01 ha)
Sävtjärnarna, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Sävtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (22,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn